Яна Новотна і Катрін Суїр були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Суїр, яка виступала в парі з Гелен Келесі.

Келесі та Суїр програли в першому колі парі Софі Ам'яш і Ліз Грегорі.

Елізабет Смайлі і Джанін Тремеллінг виграли титул, перемігши у фіналі пару Манон Боллеграф і Мерседес Пас з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші п'ять сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Italian Open 1989 Women's Doubles Draw 

Парний розряд
Italian Open 1989 (теніс)